Victor Andrei este un fost senator român în legislatura 2000-2004 ales în județul Tulcea pe listele partidului PRM. Senatorul Victor Andreia fost validat pe dta de 29 iunie 2004, când l-a înlocuit pe senatorul Gheorghe Bunduc.  Din septembrie 2004, Victor Andrei fost membru în comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport (din sep. 2004).

Legături externe 
 Victor Andrei la cdep.ro

Anul nașterii lipsă
Senatori români 2000-2004
Politicieni români în viață
Politicieni români din secolul al XXI-lea
Membri ai Partidului România Mare